Dongzhi est une transcription en pinyin qui peut désigner :

 Le xian de Dongzhi () dans la province de l'Anhui en Chine.
 La fête du Solstice d'hiver () célébrée dans certaines régions d'Extrême-Orient et notamment en Chine.